Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2012 je štirinajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 9. in 11. marcem 2012 v dvorani Ataköy Athletics Arena v Carigradu, Turčija. Udeležilo se ga je 629 atletov iz 171-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2012
2012 v športu
Športne prireditve v Turčiji
Šport v Carigradu